Die Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Ardèche der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 5. Dezember 2016 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Stadt Privas.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (vor 2017) und Communauté de communes du Pays de Vernoux. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Privas Centre Ardeche
Gemeindeverband im Département Ardèche
Gegründet 2016